Фабиола (ум. ) — святая, знатная римлянка, друг блаженного Иеронима. День памяти — 27 декабря.

Святая Фабиола построила первый на Западе госпиталь и собирала туда с улиц разных калек, больных и голодных. Блаженный Иероним описывает, как она сама приводила недужных, ухаживала за своими параличными и прокаженными пациентами и собственноручно приготовляла пищу для этих «живых трупов». Фабиола была щедра к отшельникам, девственницам и монастырям. Вместе с Паммахием Фабиола принимала участие в создании первого на Западе странноприимного дома, остатки которого обнаружили во время раскопок под церковью Сан Джиованни э Паоло в Риме, и построении госпиталя в Остии, сделавшегося знаменитым по всему миру. В 395 Фабиола сопровождала своего родственника Оциана во время его путешествия к Иерониму в Вифлеем. Её любознательностью вызваны письма Иеронима об одежде первосвященника и о станах в пустыне. Умерла Фабиола в Риме в 399 г.

Примечания

Ссылки 
 St. Fabiola // Catholic Encyclopedia
 Фаррар. «Жизнь и труды свв. отцов и учителей церкви» (перевод А. П. Лопухина, СПб., 1891, стр. 616—617).
 

Персоналии по алфавиту
Католические святые
Римские святые
Христианские святые IV века
Блаженный Иероним
Женщины IV века